Oltre ad alcuni comuni francesi,
Maurepas (Yvelines),
Maurepas (Somme),
con questo nome viene indicato anche
Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, politico francese settecentesco al servizio di Luigi XV e Luigi XVI, noto appunto come conte di Maurepas.